Alexander Winokurow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Winokurow (* 1973), kasachischer Radsportler
 Alexander Nikolajewitsch Winokurow (Jurist) (1869–1944), Vorsitzender des Obersten Gerichtshofs der UdSSR
 Alexander Semjonowitsch Winokurow (* 1982), russischer Unternehmer